Ed Sheeran (1991-), auteur-compositeur britannique.
 Frank Sheeran (1920-2003), syndicaliste américain.
 Josette Sheeran (1954-), diplomate américaine.
Patronyme anglais